Faro Punta Delgada puede referirse a:
 Faro Punta Delgada (Chile);
 Faro Punta Delgada (Argentina), en la península Valdés de la Provincia del Chubut.